

Риека 

Итог: Чемпион

Динамо Загреб 

Итог: 2-е место

Хайдук Сплит 

Итог: 3-е место

Осиек 

Итог: 4-е место

Локомотива 

Итог: 5-е место

Истра 1961 

Итог: 6-е место

Славен Белупо 

Итог: 7-е место

Интер Запрешич 

Итог: 8-е место

Цибалия 

Итог: 9-е место

Сплит 

Итог: 10-е место

Примечания 

Чемпионат Хорватии по футболу